Wilhelmshütte ist der Name mehrerer ehemaliger Eisenhütten bzw. der daraus entstandenen Orte:

 Wilhelmshütte (Bornum) in Bockenem am Harz
 Wilhelmshütte (Dautphetal) in Dautphetal in Mittelhessen
 Wilhelmshütte (Nienburg), im Jahre 1891 in Nienburg in Niedersachsen gegründete Glasfabrik
 Wilhelmshütte (Sprottau) in Sprottau in Niederschlesien
 Wilhelmshütte (Warstein) in Warstein-Suttrop in Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmshütte, bis 1934 Przykopp (Forst), Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Przykopiec, Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Friedrich-Wilhelms-Hütte